Roos è un cognome tedesco. Può riferirsi a:

 Famiglia Roos, famiglia di artisti tedeschi:
 Johann Heinrich Roos, pittore del XVII secolo
 Johann Melchior Roos, pittore del XVII-XVIII secolo, figlio di Johann Heinrich
 Joseph Roos, pittore del XVIII secolo, nipote di Philipp Peter
 Philipp Peter Roos, pittore del XVII secolo, figlio di Johann Heinrich, detto Rosa da Tivoli
 Theodor Roos, pittore del XVII secolo, fratello di Johann Heinrich

 Axel Roos, calciatore tedesco
 Bertil Roos, pilota automobilistico svedese
 Camilla Overbye Roos, regista
 Céline Roos, scacchista canadese
 Charles Roos, fondatore del Royal Sporting Club Anderlecht
 Daniel Roos, scacchista francese, maestro FIDE
 Delmar Roos, ingegnere statunitense
 Dion Paul Roos, tennista
 Don Roos, regista e sceneggiatore
 Fred Roos, produttore
 Jaime Roos, musicista
 Jan Roos, pittore fiamingo naturalizzato italiano, noto anche col nome di Giovanni Rosa
 Jan Roos (giornalista), giornalista olandese
 John Roos, ambasciatore statunitense in Giappone
 Jopie Roos, tennista olandese
 Kenneth Roos, tastierista della gothic metal band svedese Tiamat
 Lisèle Roos, costumista
 Martin Roos, vescovo della Diocesi di Timișoara
 Mary Roos, cantante tedesca 
 Michael Roos, giocatore di football americano statunitense
 Michel Roos, scacchista francese
 Paul Roos, capitano della prima nazionale di rugby sudafricana (1906-7)
 Stephanus Roos, comandante militare boero nella Battaglia di Majuba Hill
 Tielman Roos, politico e ministro della giustizia sudafricano
 Victor Roos, fondatore dell'azienda aeronautica Cessna-Roos Aircraft Company assieme a Clyde Cessna
 Willie Roos, arbitro di rugby sudafricano

Altri progetti 

Cognomi tedeschi